Puuluoto kan syfta på:

 Puuluoto, tätort i Torneå kommun, Finland
 Puuluoto (klippa), ö i Vederlax, Kymmenedalen, Finland
 Puuluoto (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,35, long 28,29), ö i Finland
 Puuluoto (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,12, long 28,34), ö i Finland
 Puuluoto (ö i Södra Savolax), ö i Finland